Lambinonia är ett släkte av svampar. Lambinonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lambinonia